У́лица Сове́тской А́рмии — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Советской Армии — в Абакане.
 Улица Советской Армии — в Барнауле.
 Улица Советской Армии — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Советской Армии — в Москве.
 Улица Советской Армии — в Нижнем Новгороде.
 Улица Советской Армии — в Перми.
 Улица Советской Армии — в Пскове.
 Улица Советской Армии — в Пятигорске.
 Улица Советской Армии — в Рязани.
 Улица Советской Армии — в Самаре.

Украина 
 Улица Советской Армии — в Донецке.
 Улица Советской Армии — прежнее название Козацкой улицы в Кременчуге.
 Улица Советской Армии — прежнее название улицы Национальной Гвардии в Николаеве.
 Улица Советской Армии — прежнее название улицы Михаила Драгоманова в Полтаве.

См. также 
 Улица 30 лет Советской Армии — улица в Добруше
 Улица 35 лет Советской Армии — улица в Омске
 Улица 40 лет Советской Армии
 Улица 50 лет Советской Армии
 Улица 60-летия Советской Армии — улица в селе Красногвардейском (Крым)
 Улица 70 лет Советской Армии
 Проспект Советской Армии